Römisch-katholische Kathedrale von Asmara steht für:

 Kidane-Mehret-Kathedrale, Kathedrale der Erzeparchie Asmara
 Kirche Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz (Asmara), Hauptkirche des Apostolischen Vikariats Asmara